Hanabusa bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Chiba, heute: Kamogawa (Chiba)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Hanabusa (Han)

Hanabusa ist der Familienname folgender Personen:
 Colleen Hanabusa (* 1951), Mitglied des Hawaii State Senate
 Hanabusa Ikkei, Maler
 Hanabusa Itchō, Maler, Kalligraf und Dichter
 Hanabusa Masayuki, Samurai
 Shinzō Hanabusa, Fotograf
 Yōko Hanabusa, Mangaka